Дюморье может означать:

 Дюморье, Дафна (; 1907—1989) — английская писательница, дочь актёра Джеральда Дюморье, внучка карикатуриста и писателя Джорджа Дюморье.
 Дюморье, Джеральд (; 1873—1934) — английский актёр.
 Дюморье, Джордж (, 1834—1896) — английский карикатурист и писатель.

Cм. также 
 Дюмурье, Шарль Франсуа (фр. Charles Francois Dumouriez; 1739—1823) — французский генерал и министр.